Богданцалията или Богданцали е жителско име от Богданци и може да се отнася за:

 Стоян Богданцалията, български хайдутин и революционер от 19 век;
 Георги Богданцалията (? – 1905), гръцки андартски капитан
 Гоно Ванев Богданцалията (1867 – ?), български революционер